À l’intérieur des remparts, dans le centre historique, les cent-trente hôtels particuliers d'Avignon, ville du département français de Vaucluse en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ont été construits entre  et le .

Ils ont fait l'admiration d'Anne-Marguerite Petit Dunoyer (1663-1779), qui, lors de son séjour à Avignon décrivit son enthousiasme et son étonnement dans ses Lettres historiques et galantes de deux dames de condition dont l’une estoit à Paris & l’autre en province, ouvrage édité en 1733 : 
. Parmi ces demeures aristocratiques, quelques-unes se distinguent par leur riche patrimoine architectural ou par des évènements historiques qui s’y sont déroulés.

Hôtel de Brancas 
Situé au n° 13 de la rue de la Bouquerie, il fut construit, en 1533, par Gilles de Roays, puis vendu, en 1557 à Alexandre de Grillet. Ce n'est qu'en 1771 qu'il fut acquis par une dame de Crillon, comtesse de Brancas. C'est là que furent accueillis, au cours de l'hiver 1784-1785, le ministre Necker, alors en disgrâce, son épouse Suzanne et leur fille Germaine de Staël, alors âgée de 18 ans.

En 1796, le lieu fut acheté par les Seguin, imprimeur, qui y éditèrent, en 1859, Mireio de Frédéric Mistral. L'imprimerie s'installa ensuite sur un terrain adjacent et l'Hôtel de Brancas fut transformé, après 1916, en école communale de fille

Hôtel de Tonduti de Saint-Légier 
Situé aux n° 17-19 de la rue de la Petite-Fusterie, il s'ouvre sur une vaste cour par un grand portail à carrosse. Dans cette cour, deux arcades permettent d'entrer dans un vestibule desservi par un majestueux escalier d'honneur. Ce fut la demeure de Pompée Catilina, colonel de l'Infanterie pontificale et fondateur de la Confrérie des Pénitents Noirs d’Avignon, mort en  1615 et inhumé dans la collégiale Saint-Agricol.

Au , cet hôtel passa à François de Tonduty, seigneur de Saint-Légier, qui était aussi jurisconsulte, Primicier de l'Université d'Avignon, et astronome formé par le jésuite Athanase Kircher. Les appartements furent décorés par Pierre II Mignard, peintre et architecte, entre 1683 et 1685 , époque où fut reconstruite la seconde façade de l’hôtel aux 7, 9 et 11 de la rue Joseph Vernet. Les toiles de Mignard, vendues vers 1882, furent acquises pour la plupart en 1962 par le Musée Calvet : outre une « Suite d’Apollon » inspirée des tableaux de son père pour l’appartement bas du Roi aux Tuileries, on y voit quatre portraits historiés de la famille de Tonduty, représentant les quatre saisons.

Hôtel de Villeneuve-Martignan 

Sur cet emplacement, de la rue Joseph Vernet, se trouvait la Livrée de Cambrai, nommée du nom de son dernier occpant le cardinal Pierre d'Ailly, évêque de Cambrai. Elle devint, au , la propriété de la famille des Gérards d'Aubre, puis par héritage de celle des Castellane. En 1719, elle fut vendue à François-René de Villeneuve, marquis d'Arzeliers et seigneur de Martignan, dans la Principauté d'Orange. 

Son fils, Jacques-Ignace de Villeneuve épousa, en 1733, Henriette-Victoire, fille de Gaspard-François, marquis de Sade, colonel de l'artillerie et de la cavalerie pontificale dans le Comtat Venaissin. En 1734, il décida d'adjoindre à sa résidence de nouveaux bâtiments qu'il fit édifier sous la direction de Thomas Lainée. De nouvelles constructions sont entreprises à partir de 1741 selon les plans de Jean-Baptiste Franque. Les travaux ne furent achevés qu'en 1749. Entre-temps, le marquis avait été quitté par son épouse et sa candidature au poste d'ambassadeur d'Avignon à Versailles n'avait pas été retenue. Ses finances ayant été écornées par ses goûts somptuaires, il décida alors de louer une partie de son Hôtel à Joseph de Raousset, comte de Boulbon. Le bail fut signé le . 

Il partit vivre à Florence, ce qui le fit considérer comme émigré lors de la Révolution. Son hôtel fut mis sous séquestre puis il fut attribué après sa mort à Henriette-Victorine de Sade, sa veuve contre un bail de 285 livres par an. Il fut ensuite acheté, en 1802 par le négociant Deleutre, qui le loua ensuite à la municipalité d'Avignon pour y installer les collections d'Esprit Calvet. Il fut ensuite acquis le  pour être transformé en musée.   

La richesse et l'importance des collections du musée Calvet lui ont valu d’être admis parmi les « musées classés français ». Elles touchent à l'archéologie, aux beaux-arts, aux arts décoratifs, en particulier orfèvrerie, faïence, porcelaine, tapisserie, ferronnerie et à l'ethnologie en Asie, Océanie et Afrique.

Hôtel de Brantes 

Il se situe au n° 2 de la rue de la Petite Fusterie. Construit entre 1685 et 1686, probablement sur les plans de Pierre II Mignard. Un de ses propriétaire, le « marquis de Brantes, amateur distingué des sciences », fit en 1784 des essais réussis de montgolfière dans le cloître du couvent des dominicains d'Avignon et dans l'enclos des célestins de Gentilly à Sorgues. Il eut comme successeur le comte Jean-Gérard Lacuée de Cessac, qui épousa Louise-Augustine du Blanc de Brantes. Élu membre de l'Institut en 1795 puis député au Conseils des anciens en 1799, il fut nommé général de division en 1806 et devint ministre de la Guerre en 1810. Son Hôtel jouxtant l'église Saint-Agricol, alors cathédrale d'Avignon, il demanda au Préfet de se porter acquéreur pour y loger l'évêque concordataire Périer et ses services. Le prélat le visita en 1807 et trouva assez de critiques à faire sur ce bâtiment « très antique et très délabré » pour que cette vente ne se fit point. Il est actuellement le siège du service municipal « Spectacle Vivant et Animation Culturelle », chargé de l'accompagnement des associations locales de spectacles et d'échanges culturels, de la direction municipale culturelle ainsi que du Service Gestion du Patrimoine Immobilier appartenant à la Ville.

Hôtel des Laurens 

Cet Hôtel, situé au n° 1 du Plan-de-Lunel, fut la propriété de la famille des Laurens, originaire du Piémont et venue s'installer à Avignon au cours du . Ce fut Jérôme des Laurens, (1517-1606), auditeur et doyen de la Rote, qui fit bâtir sa résidence ici, entre 1590 et 1597.

Ce premier édifice de type gothique fut réaménagé et restauré par son petit-fils Henri des Laurens (1604-1669), d'abord en 1648 puis en 1642. C'est de cette époque que datent le vestibule à double travée voûtée d'arêtes, le monumental escalier à balustres de pierre et le plafond de gypserie du hall d'entrée.

Son fils et héritier, Georges-Dominique, devenu marquis de Brantes en 1674, après avoir été reçu au château de Grignan par François de Castellane-Adhémar de Monteil, gouverneur de Provence et époux de Françoise de Sévigné, fit refaire à l'identique le plafond de son hôtel. Puis il monta à Paris et dut vendre la résidence familiale en 1709. Rachetée par les Guiramand, famille noble comtadine, peu avant 1785, l'Hôtel passa ensuite à Joseph-François de Joannis, marquis de Verclos, qui fit refaire la façade. Cette demeure resta propriété des Joannis de Verclos jusqu'en 1835.

Hôtel d'Ancézune 

Dit aussi Hôtel de Grammont-Caderousse, il est situé au n° 4 du Plan de Lunel où il a été construit sur l'emplacement des jardins et d'un casal (masure) de la petite Livrée de Poitiers. Ce fut Louise d'Ancézune de Codolet qui fit entreprendre cet ouvrage entre 1611 et 1617. Décédée en 1620, et inhumée dans la chapelle du noviciat des jésuites, elle légua son Hôtel à Just-Joseph-François Cadard d'Ancézune, seigneur de Caderousse.

Aux Ancézune succédèrent les Grammont, héritiers du fief de Caderousse qui reprirent le nom quand celui-ci fut érigé en duché par le pape en 1663. Leur Hôtel servit de résidence à nombre d'hôtes illustres, dont le prince et la princesse de Conti en 1660, Emmanuel-Théodose de La Tour d'Auvergne, cardinal de Bouillon, en 1681, Jean d'Estrées, maréchal de France en 1685, puis en 1740, 1743 et 1748 à des membres de la famille de Jacques III Stuart. Gérard Valin a décrit le séjour des Jacobites en Avignon en 1716 dans son ouvrage :"Les Jacobites, la papauté et la Provence"

Lors de la Révolution, Guillaume de Grammont-Caderousse, porté sur la liste des émigrés, eut son Hôtel saisi. Le Tribunal révolutionnaire, créé en août 1793, y tint ses audiences de floréal à fructidor An II. Le duc ayant prouvé qu'il n'avait pas quitté la France, le représentant Goupilleau lui fit restituer ses biens et il lui fut alloué la somme de  francs pour la perte de ses meubles et de son argenterie.

L'Hôtel, qui initialement ne comportait qu'un étage, s'en est vu adjoindre un second en 1923.

Hôtel de Donis de Beauchamp 
Il se trouve situé aux n° 9-11 de la rue Chauffard (ex rue Dorée), il a été édifié sur l'emplacement de la Livrée cardinalice du cardinal Tommaso Ammanati, archevêque de Naples. Cette nouvelle construction fut faite entre 1500 et 1503. Il prit son nom définitif quand les Donis, seigneur de Goult, virent leur terre de Beauchamp érigée en marquisat, en 1659, par Louis XIV.

Hôtel de Sade 

Situé au n° 5 de la rue Dorée(ex rue Chauffard), il fut au  puis à nouveau au , propriété de la famille de Sade. Celle-ci avaient fait fortune en tant que chenévriers (marchands de cordes de chanvre), et possédait nombre de maisons dans cette rue, dite alors des Sade. L'une fut achetée, vers 1530, par Thomas II de Gadagne, fils d'une riche famille marchande venue de Florence s'installer à Lyon. Entre 1536 et 1537, il fit reconstruire sa maison en style gothique. Celle-ci fut acquise, vers 1644, par François de Bonne de Lesdiguières puis sa veuve la revendit à Jean-Baptiste de Sade, en 1647. Elle resta dans cette famille jusqu'en 1760, date à laquelle elle devint la propriété des Frères des écoles chrétiennes. Après une amputation sérieuse du bâtiment lors du percement de la rue de la République, de peu judicieuses restaurations ont été faites en 1885 et 1910.

Hôtel Forbin de Sainte-Croix 

Situé place de la Préfecture, il a pris la place de la Livrée de Poitiers et du Collège du Roure qui lui succéda.  La Livrée accueillit successivement Arnaud d’Aux de Lescout, Bertrand de Montfavès, Guillaume de La Jugie, Pierre Flandrin, Pierre de La Jugie, Pedro Martinez de Luna y Gotou, futur pape Benoît XIII et Guy de Malesec, évêque de Poitiers. Il y avait deux Livrées (la grande et la petite) de part et d'autre de la rue Bouquerie. Elles furent réunies par un arceau qui existe toujours.

Cette Livrée servit de résidence, en 1415, à l’empereur Sigismond. La chronique raconte que . Il y demeura pendant vingt-trois jours. Puis la Livrée fut transformée, en 1476, en Collège du Roure par le cardinal Julien de la Rovère (Guilano della Rovere) futur pape Jules II (1503-1513). Une rue adjacente porte d’ailleurs le nom de cet ancien Collège.

Les vieux bâtiments du Collège furent restaurés par François de Royers de la Valfenière de 1641 à 1642. Puis de nouveaux travaux furent entrepris sous la direction de Pierre II Mignard entre 1697 et 1702. Mais le Collège du Roure ferma ses portes cinq ans plus tard. 

En 1709, le bâtiment fut acheté par Reynaud de Forbin, seigneur de Sainte-Croix, qui fit entièrement rénover les bâtiments selon les plans de Jean-Baptiste Franque. Lors de la Révolution, l'Hôtel devint le siège de l'administration départementale puis il fut acquis pour devenir la Préfecture en 1822.

Hôtel Desmarets de Mondevergues, auparavant de Capellis 

L'ancienne petite Livrée de Poitiers, située, elle aussi, place de la Préfecture, fut acquise et entièrement refaite, en 1708, par François-Elzéar de Capellis, capitaine de galère et 1er consul d'Avignon, sur les plans de Pierre II Mignard. La façade reconstruite en 1734 a été dessinée par François II Franque. L’hôtel fut vendu en 1785, par Hippolyte de Capellis, capitaine de vaisseau, à Charles-Magne Desmarets, capitaine de cavalerie et mousquetaire du roi, dont le père, un notaire, avait acquis la seigneurie de Montdevergues. Cette famille avait été anoblie par le pape Pie VI deux ans auparavant.

Au cours de la Révolution, Charles-Magne ayant émigré à Saint-Domingue, où il mourut, son épouse préféra divorcer pour rester propriétaire de l'Hôtel. Puis les Desmarets de Mondevergues le cédèrent, en 1829, à une noble famille de Bédarrides, en la personne de César Joannis de Verclos, un marquis qui devint député de Vaucluse, entre 1852 et 1861.

Acheté ensuite pat l'État, il servit de bureaux à la préfecture. C'est actuellement l'Hôtel du département et le siège du Conseil général de Vaucluse.

Hôtel de Baroncelli-Javon 

Ce fut au , que cet édifice appelé alors hôtel de Baroncelli-Javon a été surnommé par Frédéric Mistral qui le fréquentait, « Palais du Roure » c'est-à-dire palais du chêne ; propriété du marquis Folco de Baroncelli-Javon, il devient à cette époque un foyer du félibrige. L’Hôtel de Baroncelli-Javon fut construit, en 1469, par Pierre Baroncelli, originaire de Florence, qui avait acquis une taverne et des maisons avoisinantes qu'il transforma pour établir sa demeure.

Hôtel de Graveson et Forbin 
 
L'Hôtel de Graveson et Forbin, situé sur la place Crillon, est un bâtiment originellement de la fin du . La maison appartient à diverses familles de notables du Comtat Venaissin avant d'appartenir à la famille de Boutin de Valouse. 

François de Boutin de Valouse réalisera en 1740 de grands travaux qui transformeront fortement le bâtiment pour lui donner un style résolument classique.

En 1775, le bâtiment devient l'hôtel de Graveson et Forbin lorsqu'il est racheté en 1775 par Jean-Baptiste de Graveson, descendant d'Antoine d'Amat de Graveson, marié en 1652 avec Marguerite de Crillon, elle-même descendante de Louis Des Balbes de Berton de Crillon, dont la place Crillon tient le nom.

En face de l'Hôtel de Graveson, de l'autre côté de la place Crillon, existait jadis l'hôtel du Palais Royal, possession de Claude Pierron et de son épouse Catherine. Le , à la mort de son mari, Catherine Pierron rachète l'hôtel de Graveson qui deviendra par ses soins, la même année, l'Hôtel d'Europe. 

L'Hôtel d'Europe est aujourd'hui un hôtel de tourisme 5 étoiles.

Hôtel de Galléans des Issarts 
Il a été construit sur l'emplacement de la Livrée vieille de Viviers  et se situe au n° 5 de la rue du Four. Le bâtiment devint ensuite propriété de Collège Saint-Nicolas d'Annecy qui le possédait encore en 1468. Il fut ensuite acheté par la famille Galéans qui firent construire une chapelle en 1559. Ce fut en son Hôtel que François de Galéans occit en duel Thomas de Baroncelli le , déclenchant ainsi entre les deux familles une guerre digne des Capulet et des Montaigu.

À la fin du , l'Hôtel est reconstruit en plusieurs phases. Un prix-fait daté du  prouve que ce fut tout d’abord selon les plans de Pierre II Mignard qui signa l’acte comme témoin. On lui attribue de ce fait des peintures étrangères à son style, qui sont des plafonds ornés de scènes mythologiques peintes à l'huile sur plâtre dont Bacchus et Ariane, Diane et Endymion et Vénus et son fils Énée, dont l’une signée P.C.M. que l’on veut lire Pierre Chevalier Mignard, signature qu’il n’utilisa jamais. 

En réalité, la majeure partie du bâtiment fut rebâtie à partir de 1696 par Jean Péru, qui assura également la construction de l’orangerie de l’hôtel, sise de l’autre côté de la rue Bertrand .

Ce fut ici qu'à la fin du  résida une noble anglaise, la comtesse de Carlisle « mère du roi d'Irlande de ce nom et sœur de l'amiral Biron ». Elle fut l'amie d'Esprit Calvet.

Hôtel de Beaumont de Teste 
Située aux n° 9 et 11 de la rue de la Croix, cette demeure fut d'abord celle de Jacques de Beaumont, chanoine de Saint-Pierre d'Avignon. Il y logea Richelieu de 1618 à 1619. Puis elle passa à Joseph de Teste, consultateur du Saint-Office, seigneur de Venasque et de Saint-Didier qui l'acheta le .
L’Hôtel de Beaumont a été remanié à plusieurs reprises depuis son origine jusqu’aux derniers aménagements des XIXe et XXe siècles.
L’édifice comprend trois étages sur un rez-de-chaussée et sa surface est d’environ 1 500 m² de planchers pour une surface habitable estimée à 950 m².
L’hôtel de Beaumont est partiellement classé Monument Historique (arrêté du ).
Cet hôtel et son jardin ont été légués en 2016 à la ville d'Avignon par Michelle Azemar, dernière propriétaire et occupante des lieux, avec une collection de poupées d’origines très variées, russes, provençales, asiatiques, peluches, barbies. La transformation d’une partie de la demeure en musée afin d'accueillir dans certains espaces une partie de la collection de poupées était la condition du legs ainsi que l’ouverture du jardin au public. La ville d’Avignon a accepté ce legs par délibération du  et signé celui-ci le  après la fin des recherches d’héritiers.

Hôtel Fortia de Montréal 
Situé aux n° 8 et 10 de la rue du Roi René, l'immeuble primitif sur cet emplacement fut acquis en 1569 puis entièrement restauré. Il parvint en héritage à Paul Fortia de Montréal qui s'engagea à l'achever. Il eut l'heur de rencontrer Nicolas Mignard qui se rendait à Rome via Avignon et lui proposa de décorer sa galerie. Le peintre réalisa alors une série de dix-huit panneaux sur Les aventures de Théagène et Chariclée tirées d'Héliodore. Dans le même temps, le propriétaire fit appel à François de Royers de la Valfenière pour remettre sa façade au goût du jour (prix-fait du ). L'Hôtel accueillit, lors de la venue à Avignon de Louis XIV, en 1660, le comte et la comtesse de Soissons. Les Fortia le mirent en vente en 1774, et l’acheteur dispersa les peintures de Mignard.

Hôtel Berton des Balbes de Crillon 

Il se trouve situé au n° 7 de la rue du Roi René. C'est le plus italianisant des Hôtels particuliers d'Avignon. Il a été construit sur l'emplacement de la Livrée de Pampelune. Sa façade, couronnée d'une puissante corniche à l'italienne, est couverte de mascarons, cornes d'abondance, médaillons et guirlandes, formant des encadrements de portes et fenêtres de styles alternés. Cet Hôtel a été commandité par Louis III de Berton (1608-1698), petit neveu du « Brave Crillon ». La façade a été classée monument historique le .

L’intérieur se fait remarquer par une belle cour à arcades, sur laquelle s’ouvre un vaste escalier à l’impériale, sans doute le plus somptueux de la ville. Ses balustres carrés de pierre de taille sont complétés par de grandes boules de cuivres qui marquent les extrémités ou les retours des rampes.

Hôtel de Rochegude 

Il se situe aux n° 4 et 6 de la rue des Trois-Faucons et il est devenu le siège d'Inter Rhône, organisme interprofessionnel des vins de la vallée du Rhône. Sur cet emplacement s'était installé Scipion La Gratia, originaire de Bolsena, qui introduisit à Avignon, l'industrie du cuir doré en 1598. La maison fut acquise en 1681 par Gilles de Choquenot, conseiller du Roi, et reconstruite aussitôt sur les plans de Louis-François de la Valfenière.  Ses héritiers la vendirent en 1732 à Pierre-Joseph-Robert d'Aquéria de Rochegude, co-seigneur de Saint-Didier et de Venasque. Ce notable fut ensuite premier consul d'Avignon, en 1741 puis viguier en 1742. Il avait fait, entretemps, totalement réaménager son Hôtel, sur les plans de Thomas Lainée qui dessina la porte sur rue et les boiseries du grand salon, puis de Jean Baptiste II Péru qui éleva l’aile en retour sur la cour intérieure. 

Si, sur la rue, la façade de 1683 et la porte surmontée d'un mascaron de faune sont d'origine, les boiseries dessinées par Thomas Lainée ne sont plus sur place. Elles ont été acquises, en 1891, par l'Union centrale des arts décoratifs et depuis installées dans le musée des arts décoratifs de Paris.

Hôtel de Gasqui 

Il se situe 16, place des Trois-Pilats. 

Construit en 1744 pour Vincent-Xavier de Gasqui (1702-1774), docteur en droit l'Université d'Avignon et avocat, viguier de Pernes, juge des gabelles, consulteur du Saint-Office, il passe par mariage à la famille de La Bastide en 1828. Il appartient toujours aux descendants des premiers propriétaires. 

L'hôtel fut le siège de la loge des Illuminés d'Avignon pendant la Révolution, et abrita son grand maître, Dom Pernéty, peu avant son arrestation en 1796.

Notes et références

Bibliographie 
Paul Achard, Dictionnaire historique des rues et places de la ville d'Avignon, Éd. Seguin aîné, Avignon, 1857. 
 Joseph Girard, Évocation du vieil Avignon, 1958 - ré-édité Éd. de Minuit, Paris, 2000 . 
 .
 
 Anne Bourret-Porée, Demeures secrètes du vieil Avignon, Éd. Équinoxe, Barbentane, 2000
 Alain Breton (et allii) ‘’Avignon ville d’Art ‘’, les Amis du Palais du Roure, 1991
Gérard Valin, Les Jacobites, la pauté et la Provence, L'Harmattan, 2019

Voir aussi

Articles connexes 
 Maisons historiques d'Avignon
 Rues d'Avignon
 Places d'Avignon

Quartier Centre (Avignon)

Avignon